

N 
 N — літера латинської абетки.
 Хімічний символ азоту.
 В астрономії N — символ Нептуна.
 У фізиці N, або Н — похідна одиниця сили Ньютон у системі SI
  — число Авогадро
 У математиці  — позначення множини натуральних чисел.
 N — символ, яким позначається амінокислота аспарагін

n 
n — ясенний носовий приголосний
n̪ — зубний носовий приголосний